

Titoli
Sultana – titolo principesco arabo

Onomastica
Sultana – forma femminile del nome proprio di persona Sultan

Persone
Sultana – attrice del cinema indiano dei primi del Novecento, figlia di Fatma Begum
Stefan Sultana – calciatore maltese

Navi
Sultana – piroscafo a pale protagonista del più grave disastro marittimo nella storia degli Stati Uniti

Geografia
Sultana – CPS della contea di Tulare (California, Stati Uniti d'America)

Cinema
The Sultana – film del 1916 diretto da Sherwood MacDonald